Котани () — японская фамилия. Известные носители:

 Котани, Ариса (род. 2000) — японская кёрлингистка.
 Котани, Генри (1887—1972) — японский кинорежиссёр, оператор и актёр.
 Котани, Кинъя (род. 1979) — японский поп-певец и актёр.
 Котани, Юна (род. 1998) — японская кёрлингистка.

См. также 
 Kotanyi (компания)

Японские фамилии